Josep Saló i Baliarda (Sabadell, 1909 - Barcelona, 1970), futbolista
 Josep Saló i Bos (1885-1969), violinista i professor de música gironí